Qäm est un des principaux personnages de la bande dessinée Lanfeust des Étoiles.

Biographie fictive 
Qäm est une servante des Ghomos établie sur l'île de Dheb, sur la planète Abraxar, alors que celle-ci n'était pas encore une planète désertique. Lanfeust la rencontre dans le tome 4 lorsqu'il effectue accidentellement un bond en arrière dans le temps. Elle tombe amoureuse de lui et l'accompagne dans sa quête de la bactérie Gawlax, puis refait avec lui le voyage jusqu'à son époque, même s'il repousse ses avances. Elle n'est pas très appréciée de Cixi, la compagne de Lanfeust. Elle finira par devenir amie avec Cixi et deviendra la surveillante de Glin, le fils de Lanfeust et Cixi.

Dans le huitième tome de Lanfeust Odyssey, on apprend que Glin et Qäm vont se marier.

Notes et références 

Personnage de l'univers de Troy
Personnage de science-fiction